Prosthetic Records - американський лейбл який спеціалізується на "важких" жанрах зокрема дезкор та Хеві-метал.
Лейбл заснований 1998-го року колишніми працівниками Columbia Records  Деном Фіджеральдом та Едвардом "E.J." Йохандгеном.
Лейбл базується в місті Лос-Анджелес,Каліфорнія.

Групи підписані на лейбл 

 1349

 Ancient VVisdom

 

 Beneath the Massacre

 Black September

 Black Trip

 Book of Black Earth

 Century (гурт)

 Clinging to the Trees of a Forest Fire

 Dew-Scented

 Dragged Into Sunlight

 Everything Went Black

 Exmortus

 Grief of War

 

 Hour of Penance

 Junius

 Landmine Marathon

 Last Chance to Reason

 Марті Фрідман

 Negator

 Nero di Marte

 Mutilation Rites

 Muck

 Scale the Summit

 Septic Flesh

 Set and Setting

 Skeletonwitch

 So Hideous

 The Funeral Pyre

 Trap Them

 Unholy

 White Arms of Athena

 Withered

 Wolves Like Us

 ZODIAC

</div>

Колишні групи 

 The Acacia Strain

 All That Remains

 Animals as Leaders

 Burn in Silence

 Byzantine

 Cannae

 Crematorium

 Gojira

 Hollow Corp

 Kylesa

 Himsa

 Infernaeon

 Invocation Of Nehek

 Lamb of God

 Light This City

 Reflux

 Testament

 The Esoteric

 The Minor Times

 Through the Eyes of the Dead

 Wolf

 Yakuza

 Year of Desolation
</div>

Звукозапис
Музична індустрія
Американські лейбли звукозапису